L'ère Yanhe (延和), ou Zhenghe (征和), est la dixième ère chinoise de l'empereur Wudi de la dynastie Han ;
 Le xian autonome tujia de Yanhe (沿河) est une subdivision administrative de la province du Guizhou en Chine.

Homonymie de toponyme